2 miejscowości w Estonii:
 Karkuse – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Tapa.
 Karkuse – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Vinni.